Elsa Carlsson kan syfta på:
 Elsa Carlsson (författare) (1882-1962)
 Elsa Carlsson (skådespelare) (1892–1978)